

Codici 
 SEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sebha (Libia)
 SEB – Società Elettrica Bresciana
 SEB – Società Editrice Barbarossa

Aziende 

 Skandinaviska Enskilda Banken – banca svedese